Moulins ist der Name folgender geographischen Objekte in Frankreich:

Gemeinden:
 Moulins (Aisne)
 Moulins (Allier)
 Moulins (Ille-et-Vilaine)
 Moulins-Engilbert im Département Nièvre
 Moulins-en-Tonnerrois im Département Yonne
 Moulins-la-Marche im Département Orne
 Moulins-le-Carbonnel im Département Sarthe
 Moulins-lès-Metz im Département Moselle
 Moulins-Saint-Hubert im Département Meuse
 Moulins-sur-Céphons im Département Indre
 Moulins-sur-Orne im Département Orne
 Moulins-sur-Ouanne im Département Yonne
 Moulins-sur-Yèvre im Département Cher
 Mézy-Moulins im Département Aisne

Verwaltungseinheit:
 Arrondissement Moulins im Département Allier

Moulins ist der Familienname folgender Personen:
 Charles des Moulins (1798–1875), französischer Naturforscher
 Éric de Moulins-Beaufort (* 1962), französischer Geistlicher, Erzbischof von Reims
 Jean de Moulins († 1353), französischer Dominikaner und Kardinal
 Roger de Moulins († 1187), Großmeister des Johanniterordens

Siehe auch:
 Bistum Moulins
 Les Moulins (Begriffsklärung)
 Moulin
 Desmoulins